Дубро́вицы:

 Дубровицы — посёлок в городском округе Подольск Московской области.
 Дубровицы — дворянская усадьба в одноимённом посёлке Московской области.
 Дубровицы — древнейший археологический памятник на территории усадьбы.
 Дубровицы — бывший аэродром в Московской области.
 Дубровицы — село в Переславском районе Ярославской области;